Taisan-ji steht für:
 Taisan-ji (Imabari), japanischer Tempel
 Taisan-ji (Kōbe), japanischer Tempel
 Taisan-ji (Matsuyama), japanischer Tempel